Rizzuto ist der Familienname folgender Personen:

 Ana-Maria Rizzuto (* 1932), argentinische Psychoanalytikerin
 Calogero Rizzuto (Architekt) (1955–2020), italienischer Architekt und Altertumsforscher
 Calogero Rizzuto (* 1992), deutsch-italienischer Fußballspieler
 Nicola Rizzuto (1924–2010), italienischer Mafiapate 
 Phil Rizzuto (1917–2007), US-amerikanischer Baseballspieler
 Vito Rizzuto (1946–2013), italienisch-kanadischer Mobster